Fahl (mittelhochdeutsch „von blasser Färbung“) steht für:

 Brandenberg-Fahl, Ortschaft von Todtnau, Baden-Württemberg, Deutschland
 Tabaqat Fahl, arabischer Name des Ortes Pella (Jordanien)
 den Farbenschlag von Tauben, wie Rotfahl, Gelbfahl, Blaufahl

Fahl ist der Familienname folgender Personen:
 Alqama al-Fahl (6. Jahrhundert), (علقمة الفحل), arabischer Poet der Tamim
 Christian Fahl (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hanna Fahl (* 1978), schwedische Journalistin und Übersetzerin
 Maria Fahl Vikander (1951–2022), schwedische Schauspielerin
 Mary Fahl (* 1958), US-amerikanische Sängerin
 Menno Fahl (* 1967), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker
 Ulrich Fahl (1933–2004), deutscher Politiker und Volkskammerabgeordneter (CDU)

FAHL steht für:
 Federal Amateur Hockey League, kanadische Eishockey-Liga von 1903 bis 1906, siehe National Hockey League

Al Fahl oder Al Fahal steht für:
 Al Fahl (zu Oman gehörige Insel)

Siehe auch:
 Faal
 Fal
 Pfahl
 Vahl

FAHL